Headhunters ( Plural von headhunter für Kopfjäger) steht für

 Headhunters (Film) (Hodejegerne), ein norwegischer Film des Regisseurs Morten Tyldum aus dem Jahr 2011
 Headhunters (Roman), ein Roman von John King aus dem Jahr 1997

steht im weiteren Sinn für

 The Headhunters, eine Fusion/Funk-Jazz Gruppe um den Keyboarder Herbie Hancock
 Head Hunters, ein Album von Herbie Hancock
 Headhunterz, ein niederländischer Hardstyle-DJ

Siehe auch
 Headhunter (Begriffsklärung)